Chaidamu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chaidamu (socken i Kina, lat 43,58, long 120,55), Inre Mongoliet, 
 Chaidamu (socken i Kina, lat 44,69, long 117,47), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar